La finale de la Coupe des villes de foires 1966-1967 est la  de la Coupe des villes de foires. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au Stade Maksimir de Zagreb, en Yougoslavie, et à l'Elland Road de Leeds, en Angleterre.

Elle oppose l'équipe yougoslave du Dinamo Zagreb aux Anglais Leeds United. Au terme des deux rencontres, les Zagrébois s'imposent sur le score final de 2 buts à 0 (2-0 à l'aller, 0-0 au retour) et remportent la Coupe des villes de foires pour la première fois.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1966-1967
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1966-1967

Notes et références

Lien externe 
 Inter-Cities Fairs Cup 1966-67

1966-1967
Compétition de football en Yougoslavie
Compétition de football en Angleterre
Événement sportif à Zagreb
Événement sportif à Leeds
Dinamo Zagreb
Face-à-face du Leeds United FC
Football en 1967
1967 en Yougoslavie
Sport en Angleterre en 1967
Sport en août 1967
Sport en septembre 1967